Il nome Allegoria della Pittura può riferirsi al titolo di molte opere pittoriche, con un soggetto codificato generalmente rappresentato, pur se con eccezioni significative, da una figura femminile che dipinge; entrambi (la pittrice e l'atto pittorico) rappresentanti l'allegoria. 

Tra le opere più note che riprendono, anche nel titolo, questo popolare soggetto allegorico:

Allegoria della Pittura e della Scultura,  dipinto del 1637 del Guercino
Allegoria della Pittura, dipinto del 1620-1630 di Artemisia Gentileschi
Autoritratto come allegoria della Pittura, dipinto del 1638-1639 di Artemisia Gentileschi
Allegoria della Pittura, dipinto del 1666 di Jan Vermeer
Allegoria della Pittura, - dipinto del 1800 di Vieira Portuense